Вітольд Стецький (; 1846—1920) — польський поміщик, власник маєтку в с. Великі Межирічі.

Життєпис 
Син Людвіка Стецького (1795—1859) та його дружини Олімпії Узнанської (1840—1901). Зведений брат Генрика Стецького.

Був одружений з Юзефою Ганною Оленою Лєдоховською (1852—1937). У шлюбі мали дітей: Павла Гната Адама (1881—1931), Юзефа (1882—1940), згодом одруженого з Марією Микульською (1900—1949); Сесілію (1884—1945), згодом дружина Стефана Боженець-Яловецького (1878—1950); Олександру (1888—1971), згодом дружина Романа Владіслава Скарбека (1880-?).

Див. також 
 Маєток Стецьких (Великі Межирічі)

Джерела 
 Межиріч Корецький [Текст]: нариси історії волинського містечка / А. О. Обарчук. — Рівне: [б. и.], 2010. — 326 с.

Посилання 
 Witold Stecki-Olechnowicz ze Steczanki h. Radwan (ID: psb.31870.20) . 

Вітольд